Сто́ддард () — английская фамилия. Известные носители:

 Стоддард, Лоренс (1903—1997) — американский гребной рулевой.
 Стоддард, Лотроп (1883—1950) — американский историк, журналист, расовый теоретик.
 Стоддард, Тионетт (род. 1974) — новозеландская скелетонистка австралийского происхождения.

 Кент Стоддард, Элис (1883—1976) — американская художница.

 Стоддард — округ штата Миссури, США.

Примечания